Архиепархия Сальты () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сальта, Аргентина. В митрополию Сальты входят епархии Жужуя, Катамарки, Орана, территориальные прелатуры Кафайяте, Умауаки. Кафедральным собором архиепархии Сальты является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
28 марта 1806 года Римский папа Пий VII выпустил буллу «Regalium Principum», которой епархию Сальты, выделив её из епархии Сантьяго-де-Чили (сегодня — Архиепархия Сантьяго-де-Чили) и епархии Кордовы (сегодня — Архиепархия Кордовы). В этот же день епархия Сальты вошла в митрополию Ла-Плата-о-Чаркаса.

5 марта 1865 года епархия Сальты вошла в митрополию Буэнос-Айреса.

5 февраля 1897 года и 21 января 1910 года епархия Сальты передала часть своей территории для образования новых епархий Тукумана (сегодня — Архиепархия Тукумана) и Катамарки.

20 апреля 1934 года римский папа Пий XI издал буллу «Nobilis Argentinae», которой передал часть территории епархии Сальты новой епархии Жужуя и возвёл её в ранг архиепархии.

10 апреля 1961 года и 8 сентября 1969 года архиепархия Сальты передала часть своей территории для образования новых епархии Орана и территориальной прелатуры Кафайяте.

Ординарии архиепархии 
 епископ Nicolás Videla del Pino (23.03.1807 — 17.03.1819);
 епископ José Eusebio Colombres (23.12.1858 — 11.02.1859);
 епископ Buenaventura Rizo Patrón O.F.M. (13.07.1860 — 13.11.1884);
 епископ Pablo Padilla y Bárcena (19.01.1893 — 16.01.1898), назначен епископом Тукумана;
 епископ Matías Linares y Sanzetenea (16.01.1898 — 21.04.1914);
 епископ José Calixto Gregorio Romero y Juárez (29.10.1914 — 17.08.1919);
 архиепископ Julio Campero y Aráoz (11.06.1923 — 22.06.1934);
 архиепископ Roberto José Tavella S.D.B. (20.09.1934 — 21.05.1963);
 архиепископ Carlos Mariano Pérez Eslava S.D.B. (26.12.1963 — 7.01.1984);
 архиепископ Моисес Хулио Бланшу (7.01.1984 — 6.08.1999);
 архиепископ Mario Antonio Cargnello (6.09.1999 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Regalium principum, Bullarii romani continuatio, Tomo XIII, Romae 1847, стр. 2-5 
  Булла Nobilis Argentinae nationis , AAS 27 (1935), стр. 257

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии Сальты 
 Информация  
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Аргентины